Kotani ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Kotani, Pseudonym von Yoji Kondo (1933–2017), japanisch-US-amerikanischer Astrophysiker und Schriftsteller
 Hiroki Kotani (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kotani Kimi (1901–1971), Religionsgründerin
 Kengo Kotani (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Kotani Masao (1906–1993), japanischer theoretischer Physiker
 Mikako Kotani (* 1966), japanische Synchronschwimmerin
 Mitsuru Kotani (1945–1990), japanischer Jazzmusiker, Komponist und Arrangeur
 Shin’ichi Kotani (* 1946), japanischer Mathematiker
 Kotani Yasukichi (1885–1929), Religionsgründer 
 Yūki Kotani (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yukio Kotani (* 1931), japanischer Literaturwissenschaftler